Krzyż Zasługi Wojennej (III Rzesza)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Badenia)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Brunszwik)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Ekwador)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Lippe)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Reuss)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Saksonia)
 Krzyż Zasługi Wojennej (Włochy)

Zobacz też 
 Krzyż Wojenny
 Krzyż Zasługi Wojskowej